Jurassic Park – il media franchise
Jurassic Park – romanzo di Michael Crichton del 1990
Jurassic Park – film del 1993 diretto da Steven Spielberg, tratto dal romanzo
Jurassic Park – colonna sonora del film
Jurassic Park – singolo di "Weird Al" Yankovic
Jurassic Park – serie di fumetti statunitense pubblicata da Topps Comics
Jurassic Park – videogioco per Sega Mega CD
Jurassic Park – videogioco per Sega Mega Drive
Jurassic Park – videogioco per Nintendo Entertainment System
Jurassic Park – videogioco per Super Nintendo Entertainment System
Jurassic Park: Operation Genesis – videogioco per PC e Xbox